Итапесерика-да-Серра () — микрорегион в Бразилии, входит в штат Сан-Паулу. Составная часть мезорегиона Агломерация Сан-Паулу. Население составляет 	986 998	 человек (на 2010 год). Площадь — 	1 472,277	 км². Плотность населения — 	670,39	 чел./км².

Демография 						
Согласно сведениям, собранным в ходе переписи 2010 г. Национальным институтом географии и статистики (IBGE), население микрорегиона составляет:

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 7 403 942 693,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 8195,55 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,796 (данные: Программа развития ООН).

Состав микрорегиона 
В составе микрорегиона включены следующие муниципалитеты:
 Котия
 Эмбу
 Эмбу-Гуасу
 Итапесерика-да-Серра
 Жукитиба
 Сан-Лоренсу-да-Серра
 Табоан-да-Серра
 Варжен-Гранди-Паулиста

Микрорегионы штата Сан-Паулу